Cesare Taroni – calciatore italiano
 Valentino Taroni – tennista italiano